Wahlkreis 82 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 82
 Landtagswahlkreis 82